

Cinema 
 Black Dog – film del 1998 di Kevin Hooks

Letteratura 
 Black Dog (The Tesseract) – romanzo di Alex Garland del 1997
 Black Dog – romanzo di Peter Robinson del 2007

Musica 
 The Black Dog – gruppo musicale britannico
 Black Dog – singolo dei Led Zeppelin del 1971
 Black Dog Productions – casa discografica britannica

Altro 
 BlackDog – dispositivo USB con all'interno una distribuzione Linux
 Black Dog – creatura della notte ricorrente nel folclore del Regno Unito